Пётр Сергеевич Цыганенко (род. 28 апреля 1989, Первоуральск) — российский хоккеист с мячом, нападающий хоккейного с мячом клуба «Родина»

Биография 

Воспитанник Первоуральского хоккея с мячом.  
Тренеры - В.Май, С.Ешпанов, О.Хлопунов.  
Первой профессиональной командой был «Зоркий».  
После сезона 2014/15 перешёл в команду «Волга».  
С сезона 2017/2018 выступает в команде «Уральский трубник».  
С сезона 2021/2022 выступает в команде «Родина (Киров)».  

В сборной России дебютировал 21 октября 2011 года на турнире Кубок Акима Алматы, проходившем в городе Алма-Ата, с командой Швеции (8:2) и в дебютном матче забросил один мяч. В повторной встрече с той же командой Швеции (3:2) забросил ещё два мяча. Это были единственные две игры за сборную России у Петра.  

В кубке Мира принимал участие в 7 турнирах (2009-2014, 2017) - 30 игр, 13 мячей, 3 передачи. 
В кубке Чемпионов принимал участие в 4 турнирах (2009-2010, 2012, 2014) - 15 игр, 16 мячей, 3 передачи. 
В кубке ЭксТе принимал участие в 2 турнирах (2017, 2019) - 8 игр, 3 мяча, 1 передача. 
В Суперкубке России (2013) - 1 игра, 0 мячей, 0 передач. 
В м.т. на приз Правительства РФ (2010-мол.сб.России, 2012-сб.Россия-2) - 9 игр, 3 мяча, 1 передача. 

1 мяч забил в 6 игре 29 ноября 2008 года, в выездной игре с командой Мурман (10:2), на 48 минуте. 
50 мяч забил в 84 игре 6 февраля 2011 года, в выездной игре с командой Сибсельмаш (5:6), на 23 минуте. 
100 мяч забил в 150 игре 10 февраля 2013 года, в домашнем матче с командой Саяны-Хакасия (14:2), на 84 минуте с передачи Максима Ишкельдина.  
150 мяч забил в 231 игре 21 января 2016 года, в домашнем матче с командой Кузбасс (10:2), на 76 минуте. 
200 мяч забил в 334 игре 8 ноября 2019 года, в выездной игре с командой СКА-Нефтяник (4:11), на 84 минуте. 
250 мяч забил в 397 игре 18 декабря 2021 года, в выездной игре с командой Кузбасс (4:14), на 45 минуте с передачи Олега Пивоварова.

Достижения 

 Победитель турнира сборных на кубок Акима Алматы - 2011. 
 Серебро чемпионата России - 2010, 2013. 
 Бронза чемпионата России - 2011, 2012, 2014, 2019. 
 Обладатель кубка мира - 2012. 
 Финалист кубка мира - 2009. 
 Обладатель кубка чемпионов (Эдсбюн) - 2010, 2011, 2012. 
 Обладатель кубка ЭксТе - 2017. 
 Финалист кубка России - 2010, 2012. 
 Финалист суперкубка России - 2012/2013. 
 Чемпион мира среди молодёжных команд (U-23) - 2011. 
 Победитель турнира на Кубок ЛД «Волга-Спорт-Арена» - 2016. 
 Третий призёр турнира на Кубок Михайло Волкова (Суперлига) - 2018.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 18 / 17 команд 

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Динамо М             = 34 мяча  1.Старт                = 13 
  2.Сибсельмаш           = 30       2-3.Водник             = 12
  3.Ак Барс-Динамо       = 20       2-3.Родина             = 12
  4-7.Енисей             = 18       4.Волга                =  7
  4-7.Старт              = 18       5-6.Строитель          =  6
  4-7.Водник             = 18       5-6.Мурман             =  6
  4-7.СКА-Нефтяник       = 18       7-9.Ак Барс-Динамо     =  5
  8.Байкал-Энергия       = 17       7-9.Кузбасс            =  5
  9.Кузбасс              = 15       7-9.Динамо М           =  5
 10.Родина               = 14      10-11.Енисей            =  4
 11-12.Уральский трубник = 12      10-11.СКА-Нефтяник      =  4
 11-12.Строитель С       = 12      12-14.Уральский трубник =  3
 13.Волга                = 10      12-14.Байкал-Энергия    =  3
 14.Мурман               =  8      12-14.Волга-2           =  3
 15.Саяны                =  6      15.Сибсельмаш           =  2
 16.Локомотив Ор         =  5      16-17.Зоркий            =  1
 17.Зоркий               =  2      16-17.Молодёжная
 18.ХК Боровичи          =  1            сборная России    =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 126 играх 
по 2 мяча забивал в 48 играх 
по 3 мяча забивал в 10 играх 
по 6 мячей забивал в 1 игре 

Свои 258 мячей забросил в 185 играх, в 227 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 42 играх 
по 2 мяча забивал в 21 игре 
по 3 мяча забивал в 1 игре 
по 5 мячей забивал в 1 игре 

Свои 92 мяча забросил в 65 играх, в 55 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 2 матча / 3 мяча;   2 победы, 0 ничьих, 0 поражения.

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФХМР
 Профиль на сайте ХК Уральский Трубник
 Профиль на сайте bandysidan

 Хоккеисты с мячом России
 Игроки КХМ «Зоркий»
 Игроки КХМ «Волга»
 Игроки КХМ «Уральский трубник»
 Игроки КХМ «Родина»